Bob Sapp – wrestler statunitense
 Carolyn Suzanne Sapp – modella statunitense
 Rhonda La Chanze Sapp, noto come LaChanze – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Warren Sapp – ex giocatore di football americano statunitense